Ерасх:

 Ерасх — село на окраине армянского марза Арарат.
 Ерасх — железнодорожная станция Армянской железной дороги.